

Editoria 
 Bizarre – rivista britannica

Musica 
 Bizarre Records – etichetta discografica statunitense
 Bizarre – rapper statunitense
 Bizarre – gruppo musicale spagnolo
 Bizarre – album di Jo Squillo del 1984

Cinema e televisione 
 Bizarre – serie televisiva canadese
 Bizarre – film di Etienne Faure del 2015